5 miejscowości w Polsce: 
 Bogdanów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Kostomłoty 

 Bogdanów – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Wola Krzysztoporska 
 Bogdanów – wieś w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Kozłów 
 Bogdanów – wieś w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Grodków 
 Bogdanów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Koźminek

Zobacz też: Bogdanowo